Ortiz – miasto w Wenezueli

Osoby o tym nazwisku:
 Cristina Ortiz – brazylijska pianistka
 Diego Ortiz – hiszpański kompozytor i teoretyk muzyki
 Luis Ortiz – kubański bokser
 Tito Ortiz – amerykański zawodnik mieszanych sztuk walki
 Victor Ortiz – amerykański bokser